Большая Лозовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Лозовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Большая Лозовка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Большая Лозовка — село в Токаревском районе Тамбовской области.

См. также 
 Лозовка
 Малая Лозовка